Dit is een lijst van planetoïden 111801-111900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 111801 - || 2002 CZ245 || 15 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111802 - || 2002 CA248 || 15 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111803 - || 2002 CH248 || 15 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111804 - || 2002 CE256 || 4 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111805 - || 2002 CZ256 || 4 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111806 - || 2002 CP270 || 7 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111807 - || 2002 CC273 || 8 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111808 - || 2002 CE273 || 8 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111809 - || 2002 CF274 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111810 - || 2002 CT276 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111811 - || 2002 CN283 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111812 - || 2002 CW289 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111813 - || 2002 CF296 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111814 - || 2002 CW299 || 10 februari 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 111815 - || 2002 CS303 || 13 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111816 - || 2002 CL304 || 15 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111817 - || 2002 DF || 16 februari 2002 || Farpoint || G. Hug
|-
| (111818) Deforest || 2002 DT || 17 februari 2002 || Needville || Needville
|-
| 111819 - || 2002 DD1 || 16 februari 2002 || Ukkle || T. Pauwels
|-
| 111820 - || 2002 DK1 || 18 februari 2002 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 111821 - || 2002 DS2 || 19 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111822 - || 2002 DW2 || 17 februari 2002 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig
|-
| 111823 - || 2002 DE3 || 19 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111824 - || 2002 DS3 || 22 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111825 - || 2002 DJ15 || 16 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111826 - || 2002 DB19 || 22 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111827 - || 2002 ED1 || 5 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111828 - || 2002 EV1 || 5 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111829 - || 2002 EA6 || 12 maart 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 111830 - || 2002 EO9 || 14 maart 2002 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 111831 - || 2002 EB10 || 14 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111832 - || 2002 EU10 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111833 - || 2002 EN12 || 14 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111834 - || 2002 EK13 || 5 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111835 - || 2002 EL16 || 6 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111836 - || 2002 ET20 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111837 - || 2002 EW20 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111838 - || 2002 EX20 || 10 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111839 - || 2002 EU21 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111840 - || 2002 EA22 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111841 - || 2002 EU26 || 10 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111842 - || 2002 EA29 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111843 - || 2002 EH30 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111844 - || 2002 EX30 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111845 - || 2002 EA31 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111846 - || 2002 EX31 || 9 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111847 - || 2002 EL35 || 9 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111848 - || 2002 EA40 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111849 - || 2002 EU40 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111850 - || 2002 EL41 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111851 - || 2002 EO49 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111852 - || 2002 EJ55 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111853 - || 2002 EV62 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111854 - || 2002 EN65 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111855 - || 2002 EM67 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111856 - || 2002 EC69 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111857 - || 2002 EB71 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111858 - || 2002 EO72 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111859 - || 2002 EW73 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111860 - || 2002 EQ74 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111861 - || 2002 EJ83 || 13 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111862 - || 2002 EO86 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111863 - || 2002 EW86 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111864 - || 2002 EZ86 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111865 - || 2002 EN87 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111866 - || 2002 EJ89 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111867 - || 2002 EN89 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111868 - || 2002 EB90 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111869 - || 2002 EN91 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111870 - || 2002 EL97 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111871 - || 2002 EH98 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111872 - || 2002 ED100 || 5 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111873 - || 2002 ED101 || 6 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111874 - || 2002 EO101 || 6 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111875 - || 2002 EA102 || 6 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111876 - || 2002 ED111 || 9 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111877 - || 2002 EM111 || 9 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111878 - || 2002 EE112 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111879 - || 2002 EZ114 || 10 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111880 - || 2002 ER115 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111881 - || 2002 EM126 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111882 - || 2002 EC130 || 12 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111883 - || 2002 EU132 || 13 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111884 - || 2002 EU135 || 14 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111885 - || 2002 EO139 || 12 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111886 - || 2002 ET142 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111887 - || 2002 EC147 || 14 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111888 - || 2002 EE151 || 15 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111889 - || 2002 EC152 || 13 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111890 - || 2002 EK153 || 15 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111891 - || 2002 FV1 || 19 maart 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 111892 - || 2002 FU2 || 19 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111893 - || 2002 FW2 || 19 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111894 - || 2002 FD3 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111895 - || 2002 FH3 || 17 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111896 - || 2002 FL4 || 20 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111897 - || 2002 FP4 || 20 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111898 - || 2002 FF5 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111899 - || 2002 FD11 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111900 - || 2002 FS15 || 16 maart 2002 || Haleakala || NEAT|}

Planetoïdenlijsten